Jméno a příjmení František Lukeš nese více známých osobností:

 František Lukeš (1921–1998) – český kněz, probošt, spisovatel a pedagog
 František Lukeš (kameraman) (1921–2003) – slovenský kameraman
 František Lukeš (lední hokejista) (* 1982) – český hokejový útočník

Související články 
 Lukeš